Cette page contient les pages d'homonymie de engrenage, engrenage, L'engranage et Les Engrenages.

Un engrenage est un système mécanique composé de roues dentées.

Forme Engrenage 
Engrenage peut aussi désigner :
 Engrenage, une collection de littérature policière parue entre 1979 et 1986 ;
 Engrenage, un film français réalisé par Ghislain Vidal sorti en 1980 ;
 Engrenage (Lockdown), quinzième épisode de la saison 3 de Smallville diffusé en 2006 ;
 Engrenage (The Chain of Screaming), quinzième épisode de la saison 3 de How I Met Your Mother diffusé en 2008.

Forme Engrenages 
Engrenages peut désigner :
 Engrenages (Coils), le titre français d'un roman de Fred Saberhagen et Roger Zelazny, paru en 1982 ;
 Engrenages (The Barracks Thief), le titre français d'une nouvelle de Tobias Wolff, parue en 1985 ;
 Engrenages (House of Games), un film américain de David Mamet, sorti en 1987 ; 
 Engrenages, un album de la série de bande dessinée Sillage publié en 2000 ;
 Engrenages, une série télévisée française de huit saisons diffusée entre 2005 et 2020 ;
 Engrenages (The Season of the Witch), cinquième épisode de la série américaine The Night Of diffusé en 2016 ;
 Engrenages, un réseau de musées et de sites patrimoniaux et industriels de Franche-Comté et de Suisse.

Forme L'Engrenage 
L'Engrenage peut désigner :
 L'Engrenage, un film français de Louis Feuillade sorti en 1919 ;
 L'Engrenage (Oath-Bound), un film muet de Bernard J. Durning sorti en 1922 ;
 L'Engrenage, une pièce de théâtre de Jean-Paul Sartre écrite en 1946 ;
 L'Engrenage, un film français de Max Kalifa sorti en 1961 ;
 L'Engrenage (), un film allemand de Fatih Akın sorti en 1998 ;
 L'Engrenage, un film français de Frank Nicotra sorti en 2001

Forme Les Engrenages 
Les Engrenages peut désigner :
 Les Engrenages, série télévisée d'animation française diffusée à partir de 1982.

Homonymie de titre